Potro bezeichnet:

 Juan Martín del Potro, argentinischer Tennisspieler
 Potro (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke